Новая Поляна — упразднённый посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Ковыльского сельсовета.

География 
Посёлок находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, на левом берегу реки Калаис, к северу от автодороги , на расстоянии примерно 15 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от города Кирсанова, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный с недостаточным и неустойчивым увлажнением. Среднегодовое количество осадков составляет 470—510 мм. Средняя температура января составляет −11,3 °С, июля — +20,4 °С.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 100 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 3 чел.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Кирсановского района